SRGAP2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 071 амінокислот, а молекулярна маса — 120 881.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як нейрогенез, поліморфізм. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, ядрі, мембрані, клітинних контактах, клітинних відростках, цитоплазматичних везикулах, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки